Пі́рсон () — англійське прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 
 Пірсон (прізвище)

Топонім

Пірсон — місто, штат Флорида
 Пірсон — місто, штат Айова
 Пірсон — селище, штат Мічиган

Інше 
 29458 Пірсон — астероїд.
 Торонто-Пірсон Міжнародний аеропорт